Antonio Marino Priuli (1700-1772) – cardinale italiano
 Antonio Marino (1770-?) - occultista italiano
 Antonio Marino (1879-1941) – politico italiano
 Antonio Marino (1892 – ?) – calciatore italiano
 Antonio Marino (1942) – vescovo della diocesi di Mar del Plata
 Antonio Marino (1988) – calciatore italiano
 Antonio Marino – poliziotto ucciso durante il Giovedì nero di Milano